Azumi puede referirse a:
Azumi, manga creado por Yū Koyama.
Azumi Mobile, empresa multinacional fabricante y comercializadora de teléfonos inteligentes.
Azumi (película), película japonesa de 2003.

Personas:
Azumi Asakura, actriz de voz japonesa. 
Ryō Azumi, un mangaka japonés.
Azumi Kawashima, una actriz porno japonesa.
Azumi Uehara, una cantante de J-pop.
Azumi, uno de los dos integrantes del grupo Wyolica de Japón.

Azumi puede referirse a los siguientes personajes de ficción:
Azumi Hidaka, un personaje en Mirmo!.
Hime Azumi, un personaje en el manga Tokyo Black Cat Girl.
Azumi Yamada, un personaje en el manga Hen.